Cystenieren bij de mens
 Cystenieren bij katten